Всеобщие выборы в Перу проходили 8 апреля (парламентские и 1-й тур президентских) и 10 июня (2-й тур президентских) 1990 года. На них избирались президент и члены Палаты представителей и Сената Конгресса Республики. Во второй тур президентских выборов вышли известный писатель, лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса, представлявший коалицию экономически либеральных партий Демократический фронт и политически малоизвестный Альберто Фухимори от популистской и более умеренной партии Камбио 90. В первом туре Варгас Льоса получил немного больше голосов, чем Фухимори, однако позже он отвратил от себя многих сторонников своей всеобъемлющей программой приватизации. В результате во втором туре Фухимори одержал убедительную победу, став президентом. Впоследствии Фухимори руководил Перу в течение 10 лет до 2000 года, когда он был подвергнут импичменту.

Результаты

Президентские выборы

Палата представителей

Сенат

Примечания 

Перу
Выборы в Перу
1990 год в Перу
Апрель 1990 года
Июнь 1990 года